Parksville  – centro abitato del Canada, sull'isola di Vancouver
 Parksville (Carolina del Sud) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Carolina del Sud
 Parksville (Kentucky) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, in Kentucky
 Parksville (New York) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nello stato di New York
 Parksville (Tennessee) – centro abitato degli Stati Uniti d'America, nel Tennessee

Pagine correlate

 Parkville